Алекса́ндр Васи́льевич Вла́сов:
 Власов, Александр Васильевич  (1900—1962) — советский архитектор, член ВОПРА.
 Власов, Александр Васильевич (1926—2017) — советский организатор строительного производства.
 Власов, Александр Васильевич (1897—?) — советский инженер-капитан 1-го ранга, уполномоченный контрольно-приёмного аппарата Управления кораблестроения.